VII Чемпионат СССР по современному пятиборью среди женщин проводился в столице Советского Союза городе Москве с 01 по 04 октября 1991 года.

Всего старт приняли 30 спортсменок, они боролись за медали в личном первенстве. В командных соревнованиях участвовало 9 команд, которые представляли ведомственные общества: 4 команды — «Профсоюзы», 2 команды — «Динамо», 2 команды «Вооруженные Силы» и команда Эстонии.

Чемпионат СССР. Женщины. Личное первенство 
 Личное первенство. Победитель и призёры.

 Личное первенство. Итоговые результаты.

Чемпионат СССР. Женщины. Командное первенство 
 Командное первенство. Победитель и призёры.

 Командное первенство. Итоговые результаты.

Ссылки 
 Международная федерация современного пятиборья
 Федерация пятиборья России
 газета "Советский спорт"
 Спорт-Экспресс

Спорт в России в 1991 году
Чемпионат СССР по современному пятиборью
Чемпионаты СССР в 1991 году
1991 год в Москве
Спортивные соревнования в Москве